Киммеридж — многозначный термин.

  — деревня в английском графстве Дорсет.
 Киммеридж — бухта, у побережья которой расположена деревня Киммеридж.
 Киммеридж — стратиграфический подраздел, средний ярус верхнего отдела юрской системы мезозойской эры.